Il singolare del torneo di tennis Oporto Open 1995, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore Alberto Berasategui che ha battuto in finale Carlos Costa 3-6, 6-3, 6-4.

Teste di serie 

 Alberto Berasategui (campione)
 Bernd Karbacher (secondo turno)
 Àlex Corretja (primo turno)
 Richard Fromberg (quarti di finale)

 Francisco Clavet (semifinali)
 Albert Costa (primo turno)
 Christian Ruud (primo turno)
 Carlos Costa (finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Oporto Open 1995
ATP Tour 1995